Dix of DIX kan verwijzen naar:
 Dix (computerspel), een computerspel
 509, DIX als Romeins cijfer uitgelegd als jaartal
 Eddie Dix, Nederlands honkballer
 Johan Dix, Nederlands siergewassenveredelaar, publicist en bestuurder
 Otto Dix, Duits schilder
 Ron Dix, Nederlands honkballer
 Walter Dix, Amerikaans atleet

en de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dix (Illinois)
Dix (Nebraska)
Fort Dix